Název Skalný potok má více vodních toků:

 Skalný potok (přítok Kopanického potoka) – pravostranný přítok Kopanického potoka na Slovensku v okrese Brezno
 Skalný potok (přítok Revúce) – levostranný přítok Revúce na Slovensku v okrese Ružomberok
 Skalný potok (přítok Slané) – levostranný přítok Slané na Slovensku v okrese Rožňava